Almoharín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almoharín (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Almoharín (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar